Garrulax jerdoni é uma espécie de ave da família Sylviidae.

É endémica da Índia.

Está ameaçada por perda de habitat.

 BirdLife International 2004. Garrulax jerdoni. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 25 de Julho de 2007.

Aves da Índia
Garrulax
Aves descritas em 1851